Schossig ist der Familienname folgender Personen:

 Cenci Schossig (um 1850–1884), deutsche Theaterschauspielerin
 Elmar Schossig (1950–2009), deutscher Architekt, Designer und Fotograf
 Walter Schossig (* 1941), deutscher Elektroingenieur und Autor